Escócia 
Escoceses — povo da Escócia
Língua gaélica escocesa — línguas céltica falada nas Terras Altas da Escócia
Scots ou Língua ânglica escocesa — língua germânica falada nas Terras Baixas da Escócia
Escocesa — variedade de dança 
Gambito escocês — continuação da Partida Escocesa (abertura no jogo de xadrez) 

Desambiguações de gentílicos